Woman to Woman kann mehrere Bedeutungen haben:

 Woman to Woman (Organisation) ist der Name einer israelischen, emanzipatorischen Frauenbewegung, gegründet von Gail Dines
 Woman to Woman: Candid Conversations from Me to You, ein Buch der christlichen Autorin Joyce Meyer
 Woman to Woman (Joe Cocker) ist ein Lied von Rockmusiker Joe Cocker aus dem Jahre 1972

Siehe auch:
 Weib gegen Weib